Zygaenidae – rodzina motyli
 Zygaenidae – synonim rodziny ryb